Иван Дмитриевич Костин: Костин, Иван Дмитриевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Костин, Иван Дмитриевич (1931 — ?) — украинский советский партийный деятель.